Marlet est un patronyme porté notamment par :

 Christiane Marlet (1954-), athlète française, spécialiste des épreuves de sprint ;
  ((1760-1834), homme politique belge ;
 Jean Henry Marlet (1771-1847), peintre et graveur français ;
 Nico Marlet, artiste franco-américain ;
 Pierre Marlet (1963-), journaliste et romaniste belge ;
 Steve Marlet (1974-), footballeur international français devenu entraîneur et dirigeant de club.

Homonymie de patronyme